Марк Вајнс је освојио турнир. У финалу је победио Паскала Портеа резултатом 6:2, 6:4, 6:3.

Носиоци

  Јаник Ноа (полуфинале)
  Брајан Готфрид (четвртфинале)
  Јохан Крик (друго коло)
  Харолд Соломон (прво коло)

 Адријано Паната ''(прво коло) 
 Стен Смит ''(полуфинале) 
 Паскал Порте ''(финалиста) 
 Илије Настасе ''(четвртфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1981.
Париз мастерс 1981.